Ализаде, Али-заде () — азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Ализаде, Абдулкерим Али оглы (1906—1979) — азербайджанский востоковед, академик АН Азербайджанской ССР.
 Ализаде, Акиф Агамехти оглы (1934—2013) — азербайджанский геолог.
 Ализаде, Акшин Аликули оглы (1937—2014) — советский и азербайджанский композитор.
 Ализаде, Али Ашраф Абдул Гусейн оглы (1911—1985) — советский и азербайджанский геолог.
 Ализаде, Араз Мамед-Мубариз оглы (1951—2022) — азербайджанский общественный и политический деятель.
 Ализаде, Зардушт Мамед Мубариз оглы (род. 1946) — азербайджанский политолог.
 Ализаде, Салман (род. 1993) — азербайджанский боксёр.
 Ализаде, Эльчин (род. 1986) — азербайджанский боксёр.

 Али-заде, Айдын Ариф оглы (1963) — азербайджанский религиовед, историк философии.
 Али-заде, Камбай Аскер оглы (1899—1990) — азербайджанский советский геолог, палеонтолог, малаколог.
 Али-Заде, Рафик Гусейнович (1949—2021) — советский футболист; спортивный директор и вице-президент МФК «Дина».

 Ализаде, Алямзар (род. 1950) — детская поэтесса.
 Ализаде, Кимия (род. 1998) — иранская тхэквондистка.
 Ализаде, Сафура Салим кызы (род. 1992) — азербайджанская эстрадная певица.
 Ализаде, Сонита — рэпер и активистка афганского происхождения.
 Ализаде, Франгиз Алиага кызы (род. 1947) — азербайджанский композитор, пианист, музыковед и педагог.